Анатолий Исаакович Могилевский (род. , Улан-Батор, Монголия) — советский, российский и американский эстрадный певец.

Биография 
Анатолий Исаакович Могилевский родился в 1943 году в Монголии, где его мать, Мария Лазаревна Блехман, работала в советской воинской части фармацевтом.

В 1944 году мать с ребёнком вернулась в Москву, а после развода с мужем Мария Лазаревна переезжает с сыном в Ригу, где и прошли детство и юность Могилевского.

В 1959 году Могилевский поступает в Рижское музыкальное училище им. Язепа Медыня на отделение дирижёров-хоровиков. В этом же году из-за совмещения учёбы с работой на разных музыкальных площадках города он был отчислен.

В 1964 году с оркестром «Комбо» проходит прослушивание в Рижском эстрадно-концертном объединении (РЭКО) и сразу получает направление на работу в юрмальский ресторан «Лидо».

Летом 1967 года во время рижских гастролей оркестра «ВИО-66» под управлением Юрия Саульского Анатолий получил предложение приехать на прослушивание в Москву и в конце осени 1967 года был принят в коллектив солистом.

В 1971 году стал солистом ансамбля «Поющие сердца», однако в том же году ушёл из него, перейдя работать в оркестр под управлением Олега Лундстрема.

В 1972 году началась карьера солиста в знаменитом ВИА «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова.

В 1975 году в Германии «Самоцветы» записали песню «Если будем мы вдвоём» (на мотив песни Beatles «Oh! Darling») в исполнении Могилевского. В этом же году в Берлине вышел альбом «Знаменитые ансамбли мира», включавший, среди хитов The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Shocking Blue и эту песню.

К концу 1975 года из-за творческих разногласий с художественным руководителем Юрием Маликовым почти весь состав музыкантов покинул музыкальный коллектив и создал ВИА «Пламя».

В начале октября 1978 года Могилевский эмигрировал в США и поселился в Нью-Йорке. Сразу выйти на сцену оказалось невозможно; некоторое время пришлось работать таксистом.

В 1979 году Могилевский записал первую виниловую пластинку с песнями Анатолия Днепрова «Разбитое сердце». Дебют оказался неудачным: по словам певца, музыка в то время покупалась в основном на кассетах для прослушивания в автомобилях. Следующие два альбома создавались в соавторстве с Михаилом Шуфутинским, где тот выступил в качестве аранжировщика, клавишника и продюсера.

В 1983 году при прямом посреднечестве Михаила Шуфутинского вышел альбом «У нас в Одессе это не едят», а ещё через год — «Я Вас люблю, мадам», завоевавший успех. Анатолий Могилевский поёт в лучших русских ресторанах Нью-Йорка; начинаются гастроли по всем странам мира, где можно встретить русскоговорящую публику.

К концу 1989 года Могилевский собирает группу музыкантов и даёт ей название «Amadeus Band». На гитаре играет Игорь Северский — неоднократный победитель фестивалей музыки фламенко и аккомпаниатор Михаила Шуфутинского, на барабанах — Алан Диаз, работавший ранее с Сержио Мендесом, на клавишах — поляк Анджей Зелинский. Каждая следующая пластинка эволюционирует от стандартного эмигрантского песенного набора в сторону эстрадно-танцевальной музыки. Репертуар группы насчитывает несколько сотен песен на разных языках.

В 1990 году Могилевский впервые приезжает с гастролями в Россию. В 1993 году состоялось успешное выступления в СКК «Петербургский», на основе которого был выпущен двойной магнитоальбом «Back to Russia». В последующие годы выходят несколько дисков в России. После кризиса 1998 года Могилевский возвращается в США и переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где начинает работать по выходным в ресторане «Тройка».

В настоящее время Анатолий Могилевский активно занимается творчеством и гастролями по России и странам бывшего СССР.

Женат на Наталье Могилевской; в браке родился сын Андрей.

Наиболее известные песни 
 «Здравствуй, чужая милая»
 «Гоп-стоп, бабушка здорова!»
 «Майя»
 «Вас ждет Париж»
 «У нас в Одессе это не едят»
 «Как ты там живёшь, моя Россия»
 «У беды глаза зелёные»
 «Очарована, околдована»
 «Прохаря»
 «Твои глаза»
 «Только мама»
 «А мне сегодня так по кайфу»
 «Я Вас люблю, мадам»
 «Зэковский вальс»
 «Пьяная рана»
 «Чаша горечи»
 «Жизнь моя»
 «Украинка»
 «Еврейское местечко»
 «Рижанин»
 «Нитью драгоценной»
 «Пересылочка»

Дискография 
 1979 — «Разбитое сердце»
 1983 — «У нас в Одессе это не едят»
 1984 — «Я Вас люблю, мадам»
 1986 — «Музей любви»
 1987 — «Незнакомка»
 1988 — «Я живу в Америке»
 1989 — «Письма»
 1990 — «Вокруг света» и «Назад в Россию» (двойной альбом)
 1994 — «А мне сегодня так по кайфу»
 1997 — «Между адом и раем»
 1998 — «Перелетная птица»
 2000 — «Золотая осень»
 2003 — «Золотая осень» (двойной альбом)
 2006 — «Grand collection»
 2009 — «Пьяная рана»
 2009 — «Жизнь моя»
 2012 — «Восемь лет без права переписки»
 2012 — «Американский самоцвет»
 2014 — «От Авраама до наших дней»

DVD-альбомы 
 1991 — фильм-концерт «Live in Leningrad»
 1993 — запись концерта в Московском государственном театре эстрады
 2010 — «Жизнь моя — песнь моя», юбилейный концерт в Голливуде

Награды и звания 

 2010 — «Звезда русской эмиграции»
 2011 — почётное звание «Маэстро шансона»
 Включен в каталог «Знаменитые артисты эмиграции из разных стран мира», составленный писателем Дж. Сильверманом ()

Ссылки 
 Официальный сайт Анатолия Могилевского
 Старый сайт  Анатолия Могилевского на narod.ru
 Официальный видеоканал на YouTube
 Профиль на сайте «Информационный портал шансона»
 Певец Анатолий Могилевский. 30 лет без России. Интервью на русско-американском портале RUNYweb.com
 Воспоминания Анатолия Могилевского / Специальное радио, май 2017

Музыканты ВИА «Пламя»
Музыканты ВИА «Самоцветы»